Теодора Мирчич (; родилась 3 марта 1988 года в Белграде, Югославия) — сербская теннисистка.
 Победительница 36 турниров ITF (3 — в одиночном разряде).
 Полуфиналистка парного турнира Orange Bowl-2004.

Общая информация 
Теодора — одна из двух детей Миомира и Драгинии Мирчичей. У неё есть брат Радован.

Уроженка Белграда пришла в теннис в 8 лет.

Своим любимым покрытием сербка считает хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (49)

Победы (33)

Поражения (16)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1988 году
Родившиеся 3 марта
Родившиеся в Белграде
Теннисисты Сербии и Черногории
Теннисисты Сербии